Францев — прізвище німецького походження (від Франц).

Відомі носії:
 Францев Володимир Андрійович (1867 — 1942) — російський історик літератури, професор університетів.
 Францев Еммануїл Петрович (1848 — 1909) — видавець, громадський діяч, засновник природно-історичного музею в м. Миколаєві.

Німецькі прізвища